Segredo de Justiça é uma série de televisão da autoria de Álvaro Magalhães e M. A. Mota, com supervisão a cargo de Luís Filipe Costa e realização de André Cerqueira. Composta por 13 episódios, foi exibida pela RTP em 2001.

Sinopse
João Castello, um brilhante advogado radicado no Brasil, toma conhecimento do súbito e misterioso desaparecimento do pai, ele próprio um reputado advogado com quem se havia incompatibilizado no passado. Regressando a Portugal, deflagra uma investigação sobre o paradeiro do progenitor, simultaneamente, encarregando-se da liderança do escritório deste último.

Elenco
Ricardo Carriço - João Castello
Márcia Breia - Leonor
Manuel Coelho - Eurico Leal
Dina Lopes - Paula Castro
Pedro Barbeiros - Rui Simas
Glicínia Quartin - Amália
José Manuel Mendes - Olavo Castello

Elenco Adicional
Isabel Angelino - mulher assassinada
Maria José - Celeste Pereira
Manuela Cassola - Olímpia Meireles
Luís Alberto - Meireles
Maria Henrique - Maria do Carmo
Estrela Novais - Elisa
Luísa Cruz
Ângela Pinto
José Eduardo
Ângela Ribeiro - Antónia
Marcantonio del Carlo
Ana Brito e Cunha
Fernanda Lapa - Juíza
Marques D'Arede
Susana Vitorino - Noémia
Ana Zanatti - Juíza''''
Helena Isabel - MadalenaFrancisco Pestana
Joana Luís de Castro
Olga Sotto
Asdrúbal Teles - Arlindo''
Ana Guiomar
Carlos Pimenta
Roberto Candeias

Séries da RTP
Programas da RTP1
Séries de televisão de drama de Portugal
Séries de televisão de drama da década de 2000
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2001
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2001
Programas de televisão em língua portuguesa